Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1990 war die 26. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1990; das Finale wurde im Dezember 1990 ausgespielt. Insgesamt nahmen 20 Mannschaften teil. Djurgårdens IF Stockholm gewann erstmals den Titel und beendete die langjährige sowjetische Dominanz im Europapokal.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1989/90 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in jeweils zwei Dreier- und Vierergruppen im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten acht Mannschaften in zwei Vierergruppen die Teilnehmer des Finalturnieres aus. Die schwedischen und sowjetischen Meister Djurgårdens IF Stockholm und Dynamo Moskau waren direkt fürs Halbfinale qualifiziert.

Turnier

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 19. bis zum 21. Oktober 1990 in vier Gruppen ausgespielt. Die Spielorte waren Sofia in Bulgarien, Bozen in Italien, Rødovre in Dänemark und Rouen in Frankreich. Die jeweiligen Gruppensieger erreichten die Halbfinals.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Halbfinale 
Die Halbfinals des Europapokals wurden vom 16. bis zum 18. November 1990 in zwei Gruppen ausgespielt. Die Spielorte waren das Resega im schweizerischen Porza und das Eisstadion an der Brehmstraße im deutschen Düsseldorf. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten erreichten das Finalturnier.

Gruppe A

Gruppe B

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 27. bis 30. Dezember 1990 im Eisstadion an der Brehmstraße im deutschen Düsseldorf ausgetragen.

Viertelfinale 
Ohne die verletzten Dieter Hegen und Peter John Lee schied die DEG bereits im Viertelfinale aus. Daher kamen zu den restlichen Spielen des Turnierwochenendes relativ wenig Zuschauer.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 
Der schwedische Meister Djurgårdens IF Stockholm setzte sich im Endspiel mit 3:2 gegen den Landesmeister der Sowjetunion Dynamo Moskau durch und gewann als erste Mannschaft aus Schweden den Europapokal. Die langjährige sowjetische Dominanz fand durch Dynamos Finalniederlage ein Ende, nachdem von 1977/78 bis 1989/90 durchgehend der Stadtrivale ZSKA Moskau den Wettbewerb gewonnen hatte.

Beste Scorer 
Abkürzungen: G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte; Fett: Turnierbestwert

Siegermannschaft

Literatur

Weblinks 
 

90
Eishockeyveranstaltung 1990